H-Block steht für:
 H-Block (2017), Actionfilm  von Jim Sheridan
 H-Block, Bezeichnung für das Hochsicherheitsgefängnis Maze Prison